Дензен () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хольцминден. Подчиняется управлению Штадтольдендорф. Население 1604 чел. Занимает площадь 11,02 км². Официальный код — 03 2 55 007.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания 

Города Нижней Саксонии